Nella musica classica la combinazione di preludio e fuga ha una lunga storia. Molti compositori hanno scritto opere di questo tipo. L'uso di questo formato è generalmente ispirato ai due libri di preludi e fughe di Johann Sebastian Bach, Il clavicembalo ben temperato,  completati rispettivamente nel 1722 e nel 1742. Bach, tuttavia, non fu il primo a comporre una simile struttura: Johann Caspar Ferdinand Fischer scrisse un ciclo in 20 chiavi nella sua opera del 1702 Ariadne musica.

Un certo numero di compositori ha scritto gruppi di brani che coprivano tutte le 24 tonalità maggiori e/o minori. Molti di questi erano serie di 24 preludi e fughe, o 24 preludi.

Lavori 

Le opere seguenti impiegano, a volte in modo approssimativo, il formato di preludio e fuga.

 Johann Caspar Ferdinand Fischer: Ariadne musica (1702)
 Johann Sebastian Bach:
 Preludio (Toccata) e Fuga in Mi maggiore, BWV 566 (ca. 1705)
 Preludio e fuga in la minore, BWV 543 (intorno al 1708-1717)
 Preludio e Fuga in si minore, BWV 544
 Preludio e Fuga in do minore, BWV 546
 Preludio e Fuga in mi minore, BWV 548
 Il clavicembalo ben temperato, Libri I e II (1722 e 1742)
 Incerto (precedentemente attribuito a Johann Sebastian Bach) – Otto brevi preludi e fughe
 Franz Liszt:
 Fantasia e Fuga sul corale "Ad nos, ad salutarem undam" (1850)
 Fantasia e fuga sul tema B-A-C-H (1855 rev. 1870)
 César Franck: Preludio, Corale e Fuga (1884)
 Max Reger: Introduktion, Passacaglia und Fuge
 Paul Hindemith: Ludus Tonalis (1942)
 Leonard Bernstein: Prelude, Fugue, and Riffs (1949)
 Dmitrij Šostakovič: Ventiquattro preludi e fughe, Op. 87 (1950–51)

Compositori 
I compositori elencati di seguito, che hanno vissuto e composto nei secoli XIX e XX, hanno utilizzato questo formato.
Mark Alburger, 12 Topical Preludes and Fugues
Algernon Ashton
Mario Castelnuovo-Tedesco
David Cope, 48 Preludi e Fughe
David Diamond, 52 Preludi e Fughe
Hiroshi Hara
Hans Huber
Alexander Iakovtchouk
Andersen Viana - Sinfonia Amerindia/Preludio e fuga
 David Johnson, 12 Preludi e Fughe
A. A. Klengel
Trygve Madsen, 24 Preludi e Fughe per piano, Op. 101
Henry Martin
Felix Mendelssohn
Bruce Cameron Munson
Frank Tveor Nordensten
Camille Saint-Saëns, 3 Preludi e Fughe, Opp. 99 & 109
Vsevolod Zaderatsky, 24 Preludi e Fughe, 1937-39
Dmitrij Šostakovič, Ventiquattro preludi e fughe, Op. 87, 1950–51
Dmitri Kabalevsky, 6 Preludi e Fughe per piano, Op. 61, 1958–59
Rodion Shchedrin, 24 Preludi e Fughe per piano, composti nel 1964 e 1970
Igor Rekhin (n. 1941 in Tambov, Russia), 24 Preludi e Fughe per chitarra solista, 1990
Sergei Slonimsky, 24 Preludi e Fughe per piano, 1994
Nikolai Kapustin, 24 Preludi e Fughe, Op. 82, 1997

Collegamenti esterni
 

Teoria musicale